Cygnus z łac. – łabędź

 Łabędź (ptak)
 Gwiazdozbiór Łabędzia
 Cygnus Solutions
 Cygnus (statek kosmiczny)
 Cygnus (telewizor)

Inne:
 CygnusEd